Goebel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Karl Christian Traugott Friedemann Goebel
 Karl Immanuel Eberhard Goebel